Voodoo steht für:

 Voodoo, Religion afrikanischen Ursprungs

In der Computerbranche:
 3dfx Voodoo Graphics, 3D-Grafikchipsatz
 3dfx Voodoo 2, 3D-Grafikchipsatz
 3dfx Voodoo 3, 3D-Grafikchipsatz
 3dfx Voodoo 5, 3D-Grafikchipsatz, siehe 3dfx VSA-100
 3dfx Voodoo Banshee, 3D-Grafikchipsatz
 Voodoo Camera Tracker, Software, die Kamerabewegungen in Aufnahmen erkennt

Künstlerpseudonyme und Bands:
 Voodoo (Pornodarsteller) (* 1977), US-amerikanischer Pornodarsteller
 Voo Doo (* 1891), deutscher exotischer Tänzer, Pseudonym Willy Papes
 Voodoo (Rapper), deutsch-nigerianischer Rapper
 Voodoo Jürgens (* 1983), österreichischer Liedermacher
 Voodoo & Serano, DJ-Duo
 Voodoo Vegas, britische Rockband aus Bournemouth

Verkehrsmittel:
 Voodoo (Automarke), britische Automobilmarke
 McDonnell F-101, amerikanisches Jagdflugzeug

Kompositionen:
 Voodoo (Lied), Lied von Godsmack

Freizeitpark:
 Possessed (Dorney Park & Wildwater Kingdom), Achterbahn in den Vereinigten Staaten

Siehe auch: 
 Wudu
 Voodoo Child
 Voodoo Macbeth